Trihlorotrifluoroetan se može odnosit na:

 1,1,1-Trihloro-2,2,2-trifluoroetan
 1,1,2-Trihloro-1,2,2-trifluoroetan